Агано:

 Агано ( и ) — река в Японии.
 Агано () — город в Японии, расположенный в северо-восточной части префектуры Ниигата.
 Агано (ум. не ранее 845) — граф Лукки и, возможно, маркграф Тосканы.
 Агано () — тип лёгких крейсеров японского императорского флота.
 Агано (1942) () — головной корабль в серии из четырёх лёгких крейсеров типа Агано.